Grupo Dial de Comunicação é um conglomerado de mídia brasileiro que atua no setor de estações de rádio. Sua sede está localizada em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O grupo surgiu a partir da Dial Representações, agenciadora de veículos de comunicação baseada no Vale do Rio dos Sinos. É uma das maiores redes arrendatárias de rádio do Rio Grande do Sul. Teve grande tradição com as afiliadas da Rede Transamérica no final da década de 1990 e meados dos anos 2000.

Empresas

Rádio
Felicidade FM+Web
Rede Sorriso FM (emissoras em Panambi e Candelária)
Massa FM Gramado

Antigas empresas
Rádio Light FM (vendida ao Grupo Independente, atual Rádio Independente)
Rádio Sorriso FM Estrela (vendida ao Grupo A Hora, atual A Hora FM)
Rádio Sorriso FM Vale do Gravataí (vendida ao Grupo SulBrasil de Comunicações)

Ligações externas 
 

Grupo Dial de Comunicação
Empresas de Novo Hamburgo